Чамово — название населённых пунктов в России:

 Чамово — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Чамово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.